Айдын Беюккиши оглы Мирзазаде (, по азербайджанской кириллице Ајдын Бөјүккиши оғлу Мирзәзадә; род. 2 июля 1957 года, Мингечаур, Азербайджанская ССР) — азербайджанский политический деятель, депутат Милли Меджлиса Азербайджана (парламента) II, III, IV, V и VI созывов (непрерывно с 2000 года).

Функционер правящей Партии «Новый Азербайджан» (ПНА), член Политсовета ПНА, заведующий отделом политического анализа и прогнозирования Исполнительного секретариата ПНА.

Биография 
Айдын Мирзазаде родился 2 июля 1957 года в городе Мингечаур Азербайджанской ССР.

В 1975 году поступил на строительный факультет Азербайджанского инженерно-строительного института,.

В 1980 году, после окончания института, работал строительным мастером в передвижной механизированной колонне № 1315 в городе Ржев Тверской области.

В 1980−1982 годах проходил службу в рядах Советской Армии.

В 1982−1993 годах работал на разных должностях на строительстве Азербайджанской ГРЭС в Мингечауре.

В 1992 году с отличием закончил Бакинский институт социального управления и политологии (ныне Академия государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики). В том же году работал корреспондентом мингечевирской городской газеты «Səda».

В 1993 году был назначен помощником, а с 1995 года — заместителем главы исполнительной власти города Мингечевира (Мингечаура).

В период с 1997 по 2000 год руководил сектором взаимодействия с общественно-политическими организациями социально-политического отдела исполнительного аппарата президента Азербайджанской Республики.

Является доцентом кафедры государственной службы и кадровой политики Академии государственного управления при президенте Азербайджанской Республики.

Политическая деятельность

Партийный функционер 
Политическую деятельность начал в 1992 году, участвуя в создании Партии «Новый Азербайджан» (, сокращённо «YAP») в Мингечевире (Мингечауре), под руководством председателя Верховного меджлиса Нахичеванской Автономной Республики Гейдара Алиева. В 1992—1999 годах являлся председателем местной организации партии в Мингечевире. С 1999 года — член Политического совета ПНА.

В 2008—2009 гг активно поддержал предложение о снятии конституционного запрета на избрание на президентский пост более двух раз
.

В 2013—2014 годах представлял ПНА в Центральной избирательной комиссии.

С января 2015 года — заведующий отделом политического анализа и прогнозирования исполнительного секретариата ПНА.

Парламентская деятельность 

5 ноября 2000 года был избран депутатом Милли Меджлиса (парламента) II созыва от Мингечевирского избирательного округа № 37. Являлся заместителем председателя постоянной комиссии Милли Меджлиса по социальной политике.

В парламент III, IV, IV, V и VI созывов избирался от Мингечевирского избирательного округа № 47. В течение многих лет был заместителем председателя постоянной комиссии Милли Меджлиса по вопросам безопасности и обороны (комитета по безопасности и обороне).

Входил в азербайджанскую национальную делегацию в ПАСЕ и в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества.

В парламенте VI созыва (избранном в 2020 году) стал членом комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и коррупции. Член азербайджанской национальной делегации в Межпарламентской ассамблее СНГ.

Входит в парламентскую группу дружбы с Россией.

В отношении карабахской проблемы придерживается общепринятого в Азербайджане подхода, требуя «освобождения Арменией безо всяких предварительных условий территории бывшей НКАО и прилегающих районов, возвращения внутренне перемещённых лиц на свои родные земли и предоставления широкой автономии Нагорно-Карабахскому региону Азербайджана», при этом обвиняет советское руководство в том, что оно поддержало «притязания армянских националистов на исконно азербайджанские земли».

Резко выступал против действий оппозиции (Народный фронт Азербайджана, Национальный совет демократических сил), обвиняя её в получении финансовой поддержки и указаний из-за рубежа. В 2014 году, комментируя аресты правозащитников Арифа Юнус, Лейлы Юнус, а также Расула Джафарова и Интигама Алиева, как сообщает Би-би-си, Мирзазаде заявил, что они преследуются не за политические убеждения, а за незаконную деятельность.

Избирательная кампания 2020 года 
На следующий день после парламентских выборов 2020 года Мирзазаде выступил с заявлением, в котором охарактеризовал негативные оценки по выборам ПАСЕ, ОБСЕ и БДИПЧ как «заранее разработанный план». Он также заявил, что ни на одном из участков округа № 47, в котором была выдвинута его кандидатура, не выявлено ни одного нарушения. Позже, однако, Центральная избирательная комиссия Азербайджана аннулировала результаты выборов на трёх участках этого избирательного округа.

Частная жизнь 
Женат, имеет двух детей.

Владеет русским и английскими языками.

По собственному признанию, хорошо плавает.

Коллекционирует старые книги, в его личной библиотеке имеется прижизненное издание романа «Война и мир» Льва Толстого,

В январе 2013 года в Баку автомобиль марки «Honda-Accord», в котором Мирзазаде находился в качестве пассажира, осуществил наезд на женщину, в результате чего она погибла.

Публикации 
Айдын Мирзазаде является автором тринадцати книг.

Книги 
 2001 —  Bakı, 2001-ci il, (Особенности формирования многопартийной системы в Азербайджанской Республике. Баку, 2001)
 2002 —  Bakı, 2002-ci il (Партия Новый Азербайджан создание, формирование и направления основной деятельности, Баку, 2002)
 2004 —  Bakı, 2004-ci il, (Демократия плюс. Баку, 2004)
 2008 —  Bakı, 2008-ci il. (Азербайджан, Время, Развитие. Баку, 2008)
 2012 —  Bakı, 2012-ci il. (Карабахский узел. Баку, 2012)
 2014 —  Bakı, 2014-ci il. (Уроки мудрости. I часть. Баку, 2014)
 2015 —  Bakı, 2008-ci il. (Карабахский узел. Анкара, 2015)
 2015 —  Bakı, 2015-ci il. (Армения-Азербайджан,Нагорно-Карабахский конфликт: история, нынешнее состояние и пути разрешения. Баку, 2015)
 2016 — , Bakı, «Azərbaycan», (Уроки мудрости. II часть. Баку, 2016)
 2016 — , (Карабахский узел. Санкт-Петербург, 2016).
 2016 — , (Политологические аспекты политического наследия Гейдара Алиева. Баку, 2016).
 2017 — , (Трагедия полуторагодовалой Захры Гулиевой в военной агрессии Армении против Азербайджана. Баку, 2017).
 2018 — , (Уроки мудрости. II часть. Баку, 2018)

Некоторые статьи 
 Если бы Армения не захватила часть территории Азербайджана…
 «Независимость» с ереванской окраской, или о чём говорят факты и реальность
 Город Ханкенди — жемчужина Азербайджана

Примечания 

Члены партии «Новый Азербайджан»
Выпускники Азербайджанского университета архитектуры и строительства
Выпускники Академии государственного управления при президенте Азербайджанской Республики
Депутаты Национального собрания Азербайджана II созыва
Депутаты Национального собрания Азербайджана III созыва
Депутаты Национального собрания Азербайджана IV созыва
Депутаты Национального собрания Азербайджана V созыва
Депутаты Национального собрания Азербайджана VI созыва